Brandstattgraben ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Brandstattgraben, Katastralgemeinde der Gemeinde Stanz im Mürztal bei der Ortschaft Brandstatt, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Brandstattgraben (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs bei Muggendorf, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch
 Brandstatt